

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Altamont – comunità non incorporata della Contea di Alameda, California
 Altamont – città della Contea di Deuel, Dakota del Sud
 Altamont – città della Contea di Effingham, Illinois
 Altamont – città della Contea di Labette, Kansas
 Altamont – villaggio della Contea di Daviess, Missouri
 Altamont – villaggio della Contea di Albany, New York
 Altamont – census-designated place della Contea di Klamath, Oregon
 Altamont – census-designated place statunitense nello stato della Pennsylvania
 Altamont – capoluogo della Contea di Grundy, Tennessee
 Altamont – città della Contea di Duchesne, Utah

Musica 
 Altamont – gruppo musicale rock statunitense
 Altamont Free Concert – festival musicale statunitense

Sport 
 Altamont Raceway Park – circuito automobilistico statunitense